

Groepen 
Stud (band), een Britse folkrockgroep

Spellen 
Caribbean Stud Poker, een op poker gebaseerd kaartspel
7 Card Stud, een variant van poker
7 Card Stud Eight or Better, een andere pokervariant

Overig 
Spikes (kleding), lichaamsversiering bestaande uit pinnen